Гильдия художников по костюмам () — профессиональное объединение, в котором состоят порядка 875 специалистов в области кинематографического, телевизионного и театрального дизайна костюмов. Общество основано в Лос-Анджелесе в 1953 году.

Премия Гильдии художников по костюмам 

В 1999 году была учреждена премия Гильдии художников по костюмам, которая вручается по итогам голосования за лучший дизайн костюмов в области кино и телевидения. Награда вручается в 7 основных категориях.

Категории премии

Кино 
Лучшие костюмы в современном фильме
Лучшие костюмы в историческом фильме
Лучшие костюмы в фэнтези-фильме

Телевидение 
Лучшие костюмы в телесериале       
Лучшие костюмы в телефильме или мини-сериале        
Лучшие костюмы в историческом или фэнтези-сериале        
Лучшие костюмы в коммерческом видео

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Творческие объединения кинематографистов
Гильдии США
Организации США
Организации, основанные в 1953 году